Love Streams ist der Titel folgender Werke:
 Love Streams (Film), US-amerikanischer Spielfilm von John Cassavetes (1984)
 Love Streams (März-Album), Album der deutschen Band März (2002)
 Love Streams (Tim-Hecker-Album), Album des kanadischen Musikers Tim Hecker (2016)